Tamer ist ein männlicher Vorname türkischer Herkunft mit der Bedeutung Ein ganzer Mann, der im Türkischen vorkommt im Sinne von Ein geachteter Mensch, jemand mit guten Charakterzügen, oder ein sehr netter Mensch. Tamer tritt auch als Familienname auf.

Namensträger

Vorname 

 Tamer Bayoumi (* 1982), ägyptischer Taekwondoin
 Tamer Hassan (* 1968), britischer Schauspieler türkisch-zypriotischer Herkunft
 Tamer Hosny (* 1977), ägyptischer Sänger, Schauspieler und Komponist
 Tamer Kaptan (1938–2003), türkischer Fußballspieler
 Tamer Serbay (* 1947), bildender Künstler türkischer Herkunft
 Tamer Tıraşoğlu (* 1983), türkisch-deutscher Schauspieler
 Tamer Tuna (* 1976), türkischer Fußballspieler
 Tamer Ülker (* 27. Januar 1989 in Büyükçekmece, Provinz Istanbul, Türkei) ist ein türkischstämmiger Pop-Sänger, Tänzer, Choreograph und Model aus Deutschland.

Familienname 
 Chris Tamer (* 1970), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Georges Nicolas Tamer (* 1960), libanesischer Islamwissenschaftler
 Malik El-Tamer (* 1977), deutsch-syrischer Basketballspieler
 Ülkü Tamer (1937–2018), türkischer Lyriker, Erzähler und literarischer Übersetzer
 Uygar Tamer (* 1971), Schweizer Schauspielerin und Sängerin
 Zakaria Tamer (* 1931), syrischer Schriftsteller und Journalist

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname